RAR steht für:

 Roshal Archive, ein Datenkompressionsalgorithmus und -format, siehe RAR (Dateiformat)
 Rock am Ring, ein jährlich stattfindendes Rockfestival am Nürburgring
 Reflexionsarmer Raum
 Side-Looking-Airborne-Radar, ein bildgebendes Radarverfahren
 Regierungsamtsrat, eine Amtsbezeichnung des gehobenen Verwaltungsdienstes
 Resource Adapter, ausprogrammierte Jakarta-EE-Interfaces, mit denen Enterprise-Information-Systeme angebunden werden
 Retinsäure-Rezeptor, ein Mitglied der Steroidhormonrezeptor-Superfamilie
 Flughafen Rarotonga auf den Cookinseln (IATA-Code)
 Recto-Anal-Repair (Rekto-Anale-Pexie) minimalinvasive Hämorrhoidenbehandlung

rar steht für:

 Rarotonganische Sprache, ISO-Sprachcode

.rar steht als Dateiendung für:

 RAR (Dateiformat)

Siehe auch:

 Rahr

RAR